(« maison de campagne » en espagnol) peut faire référence à :
 Casa de Campo, un parc à Madrid ;
 Casa de Campo, une station du métro de Madrid ;
 l'aéroport international Casa de Campo à La Romana en République dominicaine ;
 Casa de campo, un roman de José Donoso.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre